Palmenfamilie, bomen
 Onder de palmen, een schilderij van Alexander Bakker Korff
 Unter den Palmen, een Nederlands-Duitse film
 Palmen van het Rode Kruis 1940-1945 (België), een Belgische onderscheiding
 Orde van de Academische Palmen, een academische onderscheiding

Personen:
 Connie Palmen (1955), een Nederlands schrijfster
 Annie Palmen (1926-2000), een Nederlands zangeres
 Ryan Palmen (1978), een Nederlands politicus

Zie ook 
 Palm, doorverwijspagina